Гуаньяйнс:

 Гуаньяйнс — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Гуаньяйнс — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.